Pannek ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Pannek (1907–1995), deutscher Kommunist, Interbrigadist und späterer Gestapo-Spitzel
 Angelina Pannek (* 1992), deutsche Fernsehdarstellerin
 Bruno W. Pannek, einer der Darsteller in den Sketchen Loriots
 Else Pannek (1932–2010), deutsche Aphoristikerin und Dichterin
 Kelly Pannek (* 1995), US-amerikanische Eishockeyspielerin
 Otto Pannek (1840–nach 1878), deutscher Rittergutsbesitzer, Reichstagsabgeordneter
 Sebastian Pannek (* 1986), deutsches Model und Fernsehdarsteller

Siehe auch:
 Panek